Телелю́й:

 Телелюй — село в Грязинском районе Липецкой области.
 Телелюй — река в Грязинском районе Липецкой области.